GALT (ang. gut-associated lymphoid tissue) – układ immunologiczny przewodu pokarmowego
Miejscowości w USA:
 Galt – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
 Galt – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Galt – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
Gminy w USA:
 Galt (ang. Galt Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice